Астория () — большой плавучий дом на Темзе, около Хэмптона, Мидлсекс, построенный в 1911 году. В настоящее время принадлежит британскому гитаристу, певцу и автору песен Дэвиду Гилмору и используется как студия звукозаписи.

Здесь были записаны три последних студийных альбома Pink Floyd: A Momentary Lapse of Reason (1987), The Division Bell (1994) и The Endless River (2014), а также сольные альбом Дэвида On an Island (2006) и Rattle That Lock (2015). Здесь также микшировались концертные альбомы Pink Floyd: «Delicate Sound of Thunder» (1988) и «Pulse» (1995), а также DVD «P.U.L.S.E.» (1995), сольный DVD/Blu-ray Гилмора «Remember That Night» (2007) и концертный альбом и DVD Live in Gdańsk (2008).

Гилмор купил хаусбот в 1986 году, потому что «провёл полжизни в студиях звукозаписи без окон и без света, а на этом боте куча окон с прекрасными видами».

История 
Лодка была построена в 1911 году для импресарио Фреда Карно, который хотел иметь лучший плавучий дом на реке. Он спроектировал его так, что на палубе мог играть оркестр из 90 инструментов.

В 1986 году плавучий дом был приобретён Дэвидом Гилмором: «Мне только что довелось найти это прекрасное судно, которое было построено в виде плавучего дома и было очень дешёвым, так что я купил его. И то только после покупки я подумал, что я мог бы, возможно, использовать его для записи. Диспетчерская — это комната 30 футов на 20 футов. Это очень удобная рабочая среда — три спальни, кухня, ванная комната, большая гостиная. Всего длиной 90 футов».

Боб Эзрин упомянул, однако, о том, что плавающая студия создала несколько проблем, когда он приступил к работе над гитарным звучанием во время записи «A Momentary Lapse of Reason»:

Помещение не было огромным (…) Поэтому мы не могли поставить усилители в одной комнате с нами, и нам пришлось использовать усилители поменьше. Но, после того как мы поэкспериментировали с ними на этапе демозаписи, то обнаружили, что нам действительно нравится такое звучание. Таким образом, Fender Princeton и маленькие усилители G&K стали основой гитарного звука Дэйва в этой записи.

Дара О Бриэн, Грифф Рис Джонс и Рори МакГрат посетили Astoria во время поездки вниз по Темзе для телевизионных программ BBC «Трое в лодке».

В сети доступно видео, на котором Эндрю Джексон, сидит за микшерном пультом в Astoria Studio.

Примечания 

Студии звукозаписи
Суда Великобритании